Тремедаль-де-Тормес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки